Ланнуа — фамилия и топоним. Известные носители:

 Ланнуа, Мишлин (род. 1984) — бельгийская фигуристка, выступающая в парах.
 Ланнуа, Стефан (род. 1969) — французский футбольный судья.

Топоним 
 Ланнуа — кантон во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.
 Ланнуа — коммуна во Франции, в кантоне Ланнуа.

См. также 
 Лануа
 Деланнуа